Il singolare del Medibank International 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Andreas Seppi.

James Blake ha battuto in finale 6-2, 3-6, 7-6(3) Igor' Andreev.

Teste di serie 

   Lleyton Hewitt (quarti)
  Nikolaj Davydenko (semifinali)
  Thomas Johansson (ritirato per infortunio)
  Richard Gasquet (primo turno)

 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Tommy Robredo (primo turno) 
 Radek Štěpánek (primo turno)  
 James Blake (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Medibank International 2006
ATP Tour 2006